Malcus är ett släkte av insekter. Malcus ingår i familjen Malcidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Malcus